La Società per le strade ferrate romane (Société pour les voies ferrées romaines) était une société ferroviaire créée en 1865 pour la construction et l'exploiration des lignes ferroviaires d'Italie centrale et septentrionale. Entrée rapidement en déroute financière elle est reprise par l'Etat en 1873 qui assure la gestion du réseau jusqu'en 1885, date à laquelle l'essentiel de celui-ci est confié à la Meridionali et la Mediterraneo

Entreprise de transport ferroviaire ayant son siège en Italie
Ancienne compagnie de chemin de fer en Italie
Entreprise fondée en 1865